Эш-Шуайба — кувейтский топоним. Может означать:

 Эш-Шуайба — портовый город.
 Эш-Шуайба (порт) — порт.
  — нефтеперерабатывающий завод.

См. также 
 Шуайб (значения)